Сион — многозначный термин.

 Сион (, Цийон) — один из холмов, на котором стоит Иерусалим.
 Сион () — холм в Вильнюсе на территории регионального парка Вяркяй.
 Сион — город в США, штат Иллинойс.
 Сион — дарохранительница.
 Сион (журнал) — еженедельный журнал, выходивший в Одессе в 1861—1862 годах.

Персоналии 
 Сион, Георге (1822—1892) — молдавский, позднее румынский поэт, драматург, переводчик и мемуарист; академик.
 Сион — сокращённая форма русской дворянской фамилии Оде-де-Сион или прозвище её представителей; встречается, как в частной переписке, так и в официальных документах конца XVIII — начала XIX веков.

См. также 
 Сьон (значения)